Pormeister ist der Familienname folgender Personen:

 Piret Pormeister (* 1985), estnische Skilangläuferin
 Valve Pormeister (1922–2002), estnische Architektin